Čeveljuša je naselje unutar mjesnog odbora Stablina u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ploča, Dubrovačko-neretvanska županija.

Izvori
ploce.hr

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji